Cnidium sylvestre är en flockblommig växtart som beskrevs av Loreto Grande. Cnidium sylvestre ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sylvestre